Île des Poireaux (Isola dei Porri en italien) est le nom français de plusieurs îles italiennes :

 L'île des Poireaux, rattachée administrativement à Stintino, commune de la province de Sassari, en Sardaigne ;
 L'île des Poireaux, située dans le canal de Malte en Sicile et rattachée administrativement à Ispica, commune de la province de Raguse ;
 L'île des Poireaux, rattachée administrativement à Olbia, commune de la province de Sassari, en Sardaigne.